Линцгау () — историческо-географический регион на юге Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

География 
Регион представляет собой сильно пересечённый ландшафт, сложившийся, в целом, в период плейстоцена, с многочисленными друмлинами эпохи последнего оледенения, и простирается от Боденского озера (на юге) вплоть до Дуная (на севере), и от Хегау (на западе) до реки Шуссен (на востоке).

Климат на юге, вблизи от берега Боденского озера, в основном мягкий, что способствует возделыванию винограда и различных плодово-овощных культур. На севере Линцгау простираются массивные моренные отложения, достигающие высоты более 800 метров над уровнем моря (высшая точка — Хёхстен, 833 м). С другой стороны, для северо-восточных районов Линцгау типичны обширные заболоченные пространства и отдельные озера ледникового происхождения.

Линцгау — в основном, сельскохозяйственный регион с преимущественно небольшими населёнными пунктами. Плотно заселён лишь берег Боденского озера, где также концентрируется индустриальное производство и, в первую очередь, туризм.

Крупнейшие города: Юберлинген, Пфуллендорф и Маркдорф.

История 
Название региона восходит к латинизированному и изначально кельтскому наименованию протекающей здесь реки Ленция (), впоследствии германизированному в Линцский Аах ().

Самые ранние задокументированные следы заселения этого региона относятся к среднему каменному веку (8000-5500 гг. до н. э.), а самыми известными и значимыми с археологической точки зрения являются свайные поселения периода неолита на берегу Боденского озера в современном Унтерульдингене (часть Всемирного наследия ЮНЕСКО) и — эпохи бронзового века — на озере Эгельзее в общине Вальд.

Население этой области в VI веке до н. э. определённо считается кельтским, и на основании исследованных погребальных курганов под Салемом и Штеттеном приписывается к поздней гальштаттской культуре.

В I веке до н. э. Линцгау начинает испытывать сильное влияние римской культуры, став около 15 года до н. э. частью Римской империи. Римская колонизация (следы поселений обнаружены под Юберлингеном, Меерсбургом и Острахом) была прервана в позднем III веке н. э., когда регион был заселён алеманнскими племенами (так Аммиан Марцеллин упоминает в IV веке племя ленцианцев ()).

О Линцгау в период Великого переселения народов и раннего Средневековья почти ничего неизвестно; на основании исключительно скупых археологичеких находок предполагается лишь, что эта область была слабо заселена и в экономическом смысле малозначима.

В VI веке Линцгау было завоёно франками, и — после создания франкских графств — получило статус гауграфства с центром в замке Альт-Хайлигенберг, располагаясь между Хегау и Аргенгау. В одном из документов Санкт-Галленского аббатства 764 года поименован некий граф Варин (Warin); при этом восточная часть Линцгау периодически называется Шуссенгау.

В 1135 году ландграфство Линцгау перешло в собственность графов фон Хайлигенберг, и в 1277 году — к графам фон Верденберг, которым в 1535 году наследовали Фюрстенберги. При этом в течение Средних веков наименование центра графства, Хайлигенберг, перешло и на само территориальное образование, фактически вытеснив старое название Линцгау.

В XIX веке в результате медиатизации значительная часть бывшего ландграфства отошла Бадену, и имя Линцгау использовалось зачастую как синоним упразднённого в 1973 году округа Юберлинген.

В настоящее время исторический регион Линцгау входит в состав округа Боденское озеро, и частично — в состав округов Равенсбург и Зигмаринген.

Литература 
 Herbert Liedtke: Namen und Abgrenzungen von Landschaften in der Bundesrepublik Deutschland. 3. Aufl. Deutsche Akademie für Landeskunde, Flensburg 2002 (Forschungen zur deutschen Landeskunde 239)
 Hans Schleuning (Hrsg.): Überlingen und der Linzgau am Bodensee. Stuttgart/Aalen 1972 (Heimat und Arbeit)

География Баден-Вюртемберга
География Германии
Исторические области Германии
Швабия